Кесайр, также Кессайр () [k'esər'] — в ирландской мифологии женщина, предводитель первой волны поселенцев в Ирландии, дочь Бита, сына Ноя. Прибыла на остров за сорок дней до потопа. За шесть дней до потопа она умерла в месте, которое якобы в её честь называлось Куль Кесрах (Cuil Cesrach) в Коннахте. Все её остальные спутники погибли во время потопа. 
По мнению ирландского учёного Дж. Кэри, легенда о Кесайр и её 50 спутницах может отражать древний кельтский миф о Стране женщин.

Литература

Carey J. Origin and Development of the Cesair Legend // Éigse. Vol. 22 (1987). P. 37–48.

См. также

 Книга захватов

Ирландская мифология
Культурные герои
Всемирный потоп